До́нован Бе́йли (; р. , Манчестер, Ямайка  — канадский легкоатлет-спринтер, олимпийский чемпион 1996 года на дистанции 100 метров и в эстафете 4×100 метров, трёхкратный чемпион мира. Член Канадского зала спортивной славы с 2004 года.

Биография 
Донован Бейли родился в приходе Манчестер на Ямайке в 1967 году. В 1981 году эмигрировал в Канаду. Он рано начал карьеру в финансовой сфере и работал консультантом по недвижимости, маркетингу и инвестициям, но с 1991 года начал заниматься спринтерским бегом, постепенно ставшим главным занятием в его жизни.

Уже в 1994 году Бейли в составе сборной Канады выиграл эстафету 4×100 метров на 1995 году на Играх Британского Содружества и Всемирных франкофонных играх. На чемпионате мира в Гётеборге он дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала, победив на дистанции 100 метров и в эстафете 4×100 метров в составе сборной Канады. В начале следующего года в Рино (штат Невада) он установил мировой рекорд на самой короткой беговой дистанции — 50 метров, который не побит уже более 15 лет. На Олимпийских играх в Атланте он снова завоевал две золотых медали, на стометровке и в эстафете 4×100 м. В финале забега на 100 метров он установил мировой рекорд — 9,84, что было на пять сотых секунды хуже времени, показанного Беном Джонсоном за восемь лет до этого в Сеуле (однако результат Джонсона был аннулирован, а сам он дисквалифицирован за употребление допинга). Таким образом Бейли стал одновременно чемпионом мира, олимпийским чемпионом и рекордсменом мира на дистанции 100 метров — вторым в истории после Карла Льюиса.

После Олимпийских игр мировой рекордсмен и двукратный олимпийский чемпион на дистанциях 200 и 400 метров Майкл Джонсон начал называть себя в рекламных роликах самым быстрым человеком в мире. Поначалу Бейли либо игнорировал эти заявления, либо отвечал интервьюерам, что «самый быстрый человек в мире» был определён в Атланте. В итоге он, однако, дал себя уговорить и согласился на показательный забег на промежуточную дистанцию 150 метров между ним и Джонсоном. Забег, транслировавшийся по телевидению, прошёл 31 мая 1997 года в торонтском спорткомплексе SkyDome. Однако ожидавшейся борьбы между двумя мировыми рекордсменами не получилось: в районе 110-метровой отметки отстававший Джонсон захромал и сошёл с дистанции (позже оказалось, что он получил травму четырёхглавой мышцы левой ноги). Бейли закончил бег с результатом 14,99 и получил приз в размере миллиона долларов.

На чемпионате мира того же года в Афинах Бейли завоевал третье подряд «золото» в эстафете 4×100 м, но на 100-метровой дистанции уступил первое место Морису Грину. После этого у него начались травмы: сначала перелом, затем разрыв ахиллова сухожилия, и его карьера фактически подошла к концу. Он ещё принял участие в Олимпиаде 2000 года в Сиднее, но не сумел даже выйти в полуфинал. Официально он завершил выступления в 2001 году.

Рекорд Бейли на дистанции 100 метров был побит в 1999 году. Он оставался олимпийским рекордсменом на этой дистанции до 2008 года. В 2004 году он был включён в списки Канадского зала спортивной славы, а в 2008 году удостоился этой чести вторично — как член эстафетной сборной.

После окончания спортивной карьеры Бейли вернулся в финансовую сферу, основав компанию по торговле недвижимостью. Он также активно занимается благотворительностью и социальными инициативами, основав Фонд Донована Бейли, в цели которого входит помощь молодым спортсменам. Среди прочего Бейли также включён в совет директоров организации ParticipACTION, пропагандирующей здоровый образ жизни и занятия спортом.

Лучшие результаты

См. также 
 Бег на 100 м (хронология рекордов, мужчины)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт  
 Донован Бейли на сайте Канадского зала спортивной славы 

Бегуны на короткие дистанции Канады
Предприниматели Канады
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Аллея славы Канады